Чибуковац је насељено место града Краљева у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 1330 становника.

Демографија 
У насељу Чибуковац живи 899 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,3 година (37,7 код мушкараца и 38,9 код жена). У насељу има 349 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,19.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Краљево
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији